Anwendungsdomäne steht für:
 eine Problemdomäne
 bei .NET eine isolierte Laufzeitumgebung für eine Anwendung innerhalb eines Prozesses, siehe Anwendungsdomäne (.NET)